Jos van der Donk (1954), Nederlands paralympisch speerwerper
Jos van der Donk (1955), Nederlandse kunstenaar
Koen en Jos van der Donk (1988), eeneiige tweeling en Nederlandse acteurs